Irish Masters 1985 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1985 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 26 по 31 марта 1985 года (сезон 1984/85) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 9:5.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Эдди Чарльтон 5:4 Деннис Тейлор  
 Алекс Хиггинс 5:2 Терри Гриффитс  
 Юджин Хьюз 5:0 Рэй Риардон  
 Джимми Уайт 5:1 Тони Мео

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1985 год в снукере
Irish Masters